Le Christ bénissant est le titre de plusieurs peintures sur le thème du Christ bénissant :
 Le Christ bénissant, par Raphaël, Pinacothèque Tosio Martinengo, Brescia.
 Le Christ bénissant, par Giovanni Bellini, au musée du Louvre, Paris.
 Le Christ bénissant, par Giovanni Bellini au musée d'art Kimbell, Fort Worth, Texas.
…